Петра Квитова — победительница турнира, которая защитила свой титул.

Посев 

  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Третий раунд)
  Элина Свитолина (Второй раунд)
  Елена Остапенко (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Полуфинал)
  Каролин Гарсия (Полуфинал)
  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Слоан Стивенс (Третий раунд)
  Петра Квитова (Титул)
  Юлия Гёргес (Третий раунд)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Мэдисон Киз (Первый раунд)
  Дарья Касаткина (Четвертьфинал)
  Анастасия Севастова (Второй раунд)
  Магдалена Рыбарикова (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2018